Il doppio del torneo di tennis Louisville Open 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale Arthur Ashe e Robert Lutz 6-4, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1972